Анатолий Остро́вский:
 Островский, Анатолий Бенцианович (род. 1940) — врач-терапевт, председатель Законодательной Думы Хабаровского края (2009—2010).
 Островский, Анатолий Павлович (1913—1990) — советский конструктор.